Birmano puede referirse a:

 Habitante de Birmania (Myanmar), país del sudeste asiático
 Bamar, miembro de la etnia mayoritaria en este país.
 Idioma birmano
 Alfabeto birmano
 Birmano (gato), una raza de gato